L'edizione 1948-49 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Fernando Peyroteo (Sporting CP), con 40 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1948-49.
  Boavista retrocesso in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1948-1949

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
Campionato portoghese di calcio